Martti Samuel Jylhä (ur. 3 czerwca 1987 w Sotkamo) – fiński biegacz narciarski, dwukrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Martti Jylhä pojawił się 25 stycznia 2005 roku podczas VII Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy w Monthey, gdzie zdobył srebrny medal w biegu na 7,5 km technika klasyczną. Rok później wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Kranju, ale nie stanął na podium w żadnej z konkurencji. Na mistrzostwach świata juniorów w Tarvisio w 2007 roku wypadł lepiej, zdobywając złoto w biegu na 10 km stylem dowolnym oraz srebro w sprincie klasykiem. W międzyczasie, 7 marca 2006 roku w szwedzkim Borlänge, zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 27. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Tym samym już w swoim debiucie zdobył pierwsze pucharowe punkty. Więcej w sezonie 2005/2006 już jednak nie punktował i w klasyfikacji generalnej zajął ostatecznie 167. miejsce. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2010/2011, kiedy zajął 62. pozycję w klasyfikacji generalnej. Na początku sezon 2013/2014, 15 grudnia 2013 roku w Davos po raz pierwszy stanął na podium zawodów pucharowych, zajmując drugie miejsce w sprincie stylem dowolnym. W 2009 roku wziął udział w mistrzostwach świata w Libercu, jednak odpadł już w eliminacjach sprintu. Na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata w Oslo rywalizację w sprincie techniką dowolną ukończył na 22. miejscu.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Mistrzostwa Finlandii

Zwycięstwa w zawodach indywidualnych

Zwycięstwa w zawodach drużynowych

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS-u

Przypisy 

Fińscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1987